Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Лівії. У список не включені регіонально зниклі види.

Із 81 зазначених в таблиці видів, 2 знаходяться під критичною загрозою зникнення, 2 перебувають під загрозою зникнення, 6 є уразливими, 3 перебувають в стані близькому до загрозливого.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Лівія
Фауна Лівії
Списки:Лівія